Spizellomyces är ett släkte av svampar. Spizellomyces ingår i familjen Spizellomycetaceae, ordningen Spizellomycetales, klassen Chytridiomycetes, divisionen pisksvampar och riket svampar.

Källor

Pisksvampar
Spizellomyces